Erdle ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Erdle (1889–1961), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Helmut Erdle (1906–1991), deutscher Stadtplaner und Architekt